Carlota de Schaumburg-Lippe (en alemán, Charlotte zu Schaumburg-Lippe; Ratibořice, 10 de octubre de 1864 - Bebenhausen, 16 de julio de 1946) fue una princesa de Schaumburg-Lippe por nacimiento. Como la segunda esposa del rey Guillermo II de Wurtemberg, se convirtió en la última reina de Wurtemberg, siendo a la vez la última reina sobreviviente de cualquier Estado alemán.

Biografía

Primeros años

Carlota nació en el Castillo de Ratiborschitz, en Bohemia (actualmente Ratibořice, Skalice Česká, República Checa), como hija del príncipe Guillermo Carlos de Schaumburg-Lippe, y de su esposa, la princesa Batilde de Anhalt-Dessau. Creció en la hacienda principesca en Náchod. 

Además de intereses culturales, como la música y el arte, también estaba muy interesada en actividades deportivas como natación, tenis, ciclismo y, algo inusual en una mujer de la época, el esquí. Carlota sentía además una extraordinaria pasión por la caza.

Matrimonio

El 8 de abril de 1886, contrajo matrimonio con el príncipe heredero Guillermo de Wurtemberg, que accedió al trono en 1891 bajo el nombre de Guillermo II de Wurtemberg. 

Era su segunda esposa, y al igual que su predecesora, la princesa María de Waldeck-Pyrmont, se llevó a cabo a no ser de consecuencia política. Si el matrimonio se había concertado por razones de Estado —Guillermo no tenía heredero varón—,  se trataba de un error de cálculo, puesto que Carlota no tuvo hijos.

Como princesa de Wurtemberg, vivió primero en Ludwigsburg y Stuttgart, y como reina en el Wilhelmspalais, en Stuttgart. Durante los meses de junio a octubre, la pareja real se trasladó a Friedrichshafen. Finalmente, en noviembre/diciembre, Guillermo y Carlota pasaron regularmente dos semanas cazando en el pabellón de caza Bebenhausen, cerca de Tübingen. Después de la revolución de 1918, Bebenhausen se convertiría en la residencia permanente y la residencia de las viudas de la ex reina y futura duquesa Carlota.

Los años de Carlota como reina de Wurtemberg 

Si bien el rey Guillermo II gozó de gran popularidad entre sus contemporáneos, la relación de Carlota con la gente de Wurtemberg parece haber sido bastante reservada. Esto se hace evidente en las publicaciones contemporáneas, que se caracterizan por la exuberancia hacia el rey y una clara desgana hacia la reina. La falta de hijos puede haber sido una de las razones de esto, pero no es una explicación suficiente para la reserva contemporánea. Otra razón parece ser que Carlota no estaba preparada para cumplir con sus deberes de representante cortesana en la medida esperada. Por ejemplo, prefirió celebrar sus cumpleaños en el aislamiento de Friedrichshafen en lugar de en obvia solidaridad con la población.

Carlota no solo era la reina, que tenía un enfoque muy idiosincrásico de la representación, también era la monarca, que estaba abierta a los desarrollos de los tiempos modernos. Esto queda claro en su compromiso sociopolítico. Siguiendo las convenciones, se hizo cargo de 32 protectorados de instituciones sociales y caritativas de sus predecesores solamente. Entre muchos otros, pertenecían al sistema de diaconisas, la asociación de mujeres de Suabia, la dirección central de la caridad, la Württembergische Sparkasse y la Cruz Roja. Con el mecenazgo que asumió personalmente como reina, se nota un especial interés por la "independencia del mundo de las mujeres", como lo llamó una observadora contemporánea. Por supuesto, Carlota no participó personalmente en el movimiento de mujeres, pero marcó acuerdo con sus objetivos al hacerse cargo de protectorados para instituciones que tenían en mente la mejora de los intereses femeninos. Con su autoridad como reina, Carlota apoyó principalmente a instituciones educativas en las que las niñas debían ser capacitadas para trabajar por cuenta propia. Su compromiso con la política de las mujeres fue particularmente evidente en su patrocinio para la Württembergischer Malerinnenverein, así como para la primera escuela secundaria humanística para niñas de Wurtemberg, el Stuttgart Charlottengymnasium (hoy Hölderlin-Gymnasium). El Charlottenhöhle en Hürben (ahora parte de Giengen an der Brenz) recibió su nombre en 1893 cuando visitó Carlota. En Bad Wildbad, Charlottenstrasse conmemora a la última reina de Wurtemberg. El Charlottenklinik für Augenheilkunde Stuttgart (fundado en 1891), que celebró su 125 aniversario en 2016, y el antiguo sanatorio de pulmón Charlottenhöhe en Schömberg (inaugurado en 1909) conmemoran el compromiso de la última reina de Wurtemberg.

El apoyo a la asociación de pintoras ya apunta a otra área de interés de Carlota, el área del arte y la cultura. Junto con su esposo, participó activamente en la vida cultural, con especial énfasis en la ópera y el teatro.

Después del fin de la monarquía en Wurtemberg 

Cuando abdicó, Guillermo II había acordado un derecho de por vida a vivir en Schloss Bebenhausen, y una pensión anual para él y su esposa en el estado de Wurtemberg. Además del apanage estatal, Carlota recibió una subvención de la cámara de la corte ducal para mantener la corte. Después de la muerte de su esposo en 1921, la duquesa Carlota vivió en Bebenhausen durante los veinticinco años que sobrevivió a su marido. En 1944, sufrió un derrame cerebral que la obligó a pasar los dos últimos años de su vida en silla de ruedas.

La ex reina murió el 16 de julio de 1946 a la edad de 81 años en Bebenhausen. Con ella, no solo murió la última reina de Wurtemberg, también fue la ex reina alemana más longeva después de ella, la sajona Carola de Vasa en 1907, la bávara María Teresa de Austria-Este en 1919 y la prusiana Augusta Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg en 1921, la habían precedido en la muerte. Fue enterrada el 23 de julio, casi desapercibida para el público, en el antiguo cementerio de Ludwigsburg, al lado de su marido.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Reinas Consortes de Wurtemberg
Princesas de Schaumburg-Lippe